Il Campionato mondiale Supersport 2007 è la nona edizione del Campionato mondiale Supersport.

Il campionato piloti è stato vinto da Kenan Sofuoğlu sulla Honda CBR600RR del team Hannspree Ten Kate Honda che ha preceduto di ben 143 punti l'australiano Broc Parkes sulla Yamaha YZF-R6 del team Yamaha World SSP Racing, terzo staccato di 148 punti Fabien Foret con una Kawasaki ZX-6R del team Gil Motor Sport.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Honda che ha sopravanzato di 68 punti la Yamaha.

Piloti partecipanti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2007
Supersport